Ежевская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Усть-Вельское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 4 километрах на северо-запад от города Вельска, на левом берегу реки Вели. Ближайшие населённые пункты: на севере посёлок Зелёный Бор, на востоке деревня Хорошевская.
 Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
В 1,5 километрах от деревни проходит федеральная автомобильная дорога (Объездной участок вокруг города Вельск).

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда(2-го стана) Вологодской губернии под номером «2535» как «Ежевская(Выставка)». Насчитывала 8 дворов, 26 жителей мужского пола и 32 женского.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Кьяндского сельского общества Устьвельской волости. На момент переписи в селении Ежевская(Выставка) находилось 15 хозяйств, в которых проживало 52 жителя мужского пола и 46 женского.

Достопримечательности 
Часовня Сошествия Святого Духа  — Деревянная, обшитая тёсом, часовня 1903-1904 годов постройки. Здание представляет собой неравногранный восьмерик с крыльцом, завершавшийся небольшой главкой. В настоящее время в аварийном состоянии, разрушается.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Усть-Вельское»